Aino Jawo – artista del duo musicale Icona Pop
 Amadou Jawo – calciatore e allenatore di calcio svedese di origine gambiana, attaccante 
 Lamin Jawo – calciatore gambiano, attaccante
 Omar Jawo – calciatore svedese di origine gambiana, difensore